Reforma laboral en España hace referencia a:

 Reforma laboral española de 1984, realizada por el gobierno del PSOE.
 Reforma laboral española de 1994, realizada por el gobierno del PSOE.
 Reforma laboral española de 2010, realizada por el gobierno del PSOE.
 Reforma laboral española de 2012, realizada por el gobierno del PP.
 Reforma laboral española de 2022, realizada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos.